Prostorový metr sypaný je měrná jednotka používaná v lesnictví. Představuje polena nasypaná do krychle o rozměrech 1 × 1 × 1 metr.

Základní jednotkou dříví je jeden plnometr – 1PLM.
Což představuje jeden metr krychlový vyplněn bez mezer dřevní hmotou. V praxi však není možné takovéhoto uložení dosáhnout, proto byla zavedeny jednotky:
Rovnaný (skládaný) prostorový metr (palivového) dřeva 1PRMr
Což představuje štípané dřevo na polena efektivně naskládáno do jednoho metru krychlového s minimálními mezerami mezi jednotlivými poleny.
Sypaný prostorový metr (palivového) dřeva – 1PRMs
Což představuje volně nasypané dřevo do jednoho metru krychlového, kde mezery mezi jednotlivými poleny nejsou žádným způsobem minimalizovány.

Orientační převodní tabulka:

	

Tabulka, ukazující vztah mezi 1kg klasické hmotnostní jednotky a jedním PRMr:

Jednotky objemu
Dřevo
Lesnictví